Starbucks — мікстейп американських реперів Young Buck та All Star. У записі релізу взяли участь Йо Ґотті, The Outlawz, $o$a da Plug та ін. У 2009 лейбл Йо Ґотті Inevitable Entertainment випустив альбом у вигляді завантаження музики. NYSE спродюсував треки «Where You At» та «Shine on Em», J.A. — «Money Rite», «All Eyes on Me», «I Got That» та «Kill Me a Nigga», Фейт Іствуд — «Rap Music Ruined My Life».

Список пісень

Посилання 

Альбоми Young Buck
Англомовні музичні альбоми